De Spaanse voetbalclub FC Barcelona speelt sinds 1955 wedstrijden in Europese competities.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Barcelona

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1955/58
|Jaarbeursstedenbeker
|Groep 3
|
|Kopenhagen XI
|7-3||6-2 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="3"|10.0
|-
|
|
|1/2
|
|Birmingham City FC
|4-4 <small>BW 2-1 <Basel ||3-4 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|F
|
|London XI
|8-2||2-2 (U)|| 6-0 (T)
|-
|1958/60
|Jaarbeursstedenbeker
|1/8
|
|Basel XI
|7-3||2-1 (U)|| 5-2 (T)
| rowspan="8"|30.0
|-
|
|
|1/4
|
|Internazionale
|8-2||4-0 (T)||4-2 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Belgrado XI
|4-2||1-1 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|Birmingham City FC
|4-1||0-0 (U)|| 4-1 (T)
|-
|1959/60
|Europacup I
|Q
|
|CDNA Sofia
|8-4||2-2 (U)|| 6-2 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|AC Milan
|7-1||2-0 (U)|| 5-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Wolverhampton Wanderers FC
|9-2||4-0 (T)|| 5-2 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Real Madrid CF
|2-6||1-3 (U)|| 1-3 (T)
|-
|1960/61
|Europacup I
|Q
|
|Lierse SK
|5-0||2-0 (T)|| 3-0 (U)
| rowspan="7"|20.0
|-
|
|
|1/8
|
|Real Madrid CF
|4-3||2-2 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Spartak Hradec Králové
|5-1||4-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Hamburger SV
|2-2 <small>BW 1-0 <Brussel ||1-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|F
|
|SL Benfica
|2-3||2-3 || < Bern
|-
|1960/61
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Zagreb XI
|5-4||1-1 (U)|| 4-3 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Hibernian FC
|6-7||4-4 (T)|| 2-3 (U)
|-
|1961/62
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|West-Berlijn XI
|3-1||0-1 (U)||3-0 (T)
| rowspan="5"|15.0
|-
|
|
|1/8
|
|Dinamo Zagreb
|7-3||5-1 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Sheffield Wednesday FC
|4-3||2-3 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Rode Ster Belgrado
|6-1||2-0 (U)|| 4-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|Valencia CF
|3-7||2-6 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1962/63
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|CF Os Belenenses
|2-2 <small>BW 3-2 (T)||1-1 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|Rode Ster Belgrado
|3-3 <small>BW 0-1 <Nice ||2-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1963/64
|Europacup II
|1R
|
|Shelbourne FC
|5-1||2-0 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1/8
|
|Hamburger SV
|4-4 <small>BW 2-3 <Lausanne||4-4 (T)|| 0-0 (U)
|-
|1964/65
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|ACF Fiorentina
|2-1||0-1 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|2R
|
|Celtic FC
|3-1||3-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|RC Strasbourg
|2-2 <small>BW 0-0 k (T)||0-0 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1965/66
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|DOS Utrecht
|7-1||0-0 (U)|| 7-1 (T)
| rowspan="6"|18.0
|-
|
|
|2R
|
|Antwerp FC
|3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Hannover 96
|2-2 <small>BW (U) 1-1 (k) ||1-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|RCD Espanyol
|2-0||1-0 (T)||1-0 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Chelsea FC
|2-2 <small>BW 5-0 (T)|| 2-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|
|
|F
|
|Real Zaragoza
|4-3||0-1 (T)|| 4-2 nv (U)
|-
|1966/67
|Jaarbeursstedenbeker
|2R
|
|Dundee United FC
|1-4||1-2 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1967/68
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|FC Zürich
|2-3||1-3 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1968/69
|Europacup II
|1R
|
|FC Lugano
|4-0||1-0 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="5"|13.0
|-
|
|
|1/8
| 
|bye|| ||
|
|-
|
|
|1/4
|
|Gjøvik-Lyn
|5-4||3-2 (U)|| 2-2 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|1. FC Köln
|6-3||2-2 (U)|| 4-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|Slovan Bratislava
|2-3||2-3 ||< Basel
|-
|1969/70
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|B 1913 Odense
|6-0||4-0 (T)||2-0 (U)
| rowspan="3"|9.0
|-
|
|
|2R
|
|Raba ETO Győr
|5-2||3-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Internazionale
|2-3||1-2 (T)|| 1-1 (U)
|-
|1970/71
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|GKS Katowice
|4-2||1-0 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Juventus FC
|2-4||1-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1971/72
|Europacup II
|1R
|
|Distillery FC
|7-1||3-1 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|Steaua Boekarest
|1-3||0-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1972/73
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Porto
|1-4||1-3 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1973/74
|UEFA Cup
|1R
|
|OGC Nice
|2-3||0-3 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1974/75
|Europacup I
|Q
|
|VÖEST Linz
|5-0||0-0 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="4"|13.0
|-
|
|
|1/8
|
|Feyenoord
|3-0||0-0 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Åtvidabergs FF
|5-0||2-0 (T)|| 3-0 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Leeds United FC
|2-3||1-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1975/76
|UEFA Cup
|1R
|
|PAOK Saloniki
|6-2||0-1 (U)|| 6-1 (T)
| rowspan="5"|13.0
|-
|
|
|2R
|
|Lazio Roma
|7-0||3-0 R (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Vasas SC Boedapest
|4-1||3-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Levski-Spartak Sofia
|8-5||4-0 (T)|| 4-5 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Liverpool FC
|1-2||0-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|1976/77
|UEFA Cup
|1R
|
|CF Os Belenenses
|5-4||2-2 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="4"|11.0
|-
|
|
|2R
|
|SC Lokeren
|3-2||2-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Östers Växjö
|8-1||3-0 (U)||5-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Athletic Bilbao
|3-4||1-2 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1977/78
|UEFA Cup
|1R
|
|Steaua Boekarest
|8-1||5-1 (T)|| 3-1 (U)
| rowspan="5"|15.0
|-
|
|
|2R
|
|AZ Alkmaar
|2-2 <small>(5-4 ns)||1-1 (U)||1-1 nv (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Ipswich Town FC
|3-3 <small>(3-1 ns)||0-3 (U)||3-0 nv (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Aston Villa FC
|4-3||2-2 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|PSV
|3-4||0-3 (U)|| 3-1 (T)
|-
|1978/79
|Europacup II
|1R
|
|Sjachtjor Donetsk
|4-1||3-0 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="5"|16.0
|-
|
|
|1/8
|
|RSC Anderlecht
|3-3 <small>(4-1 ns)||0-3 (U)|| 3-0 nv (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Ipswich Town FC
|2-2 <small>u||1-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|KSK Beveren
|2-0||1-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|F
|
|Fortuna Düsseldorf
|4-3||4-3 nv|| < Basel
|-
|1979
|UEFA Super Cup
|F
|
|Nottingham Forest FC
|1-2|| 0-1 (U)||1-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1979/80
|Europacup II
|1R
|
|ÍA Akranes
|6-0||1-0 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="3"|9.0
|-
|
|
|1/8
|
|Aris Bonnevoie
|11-2||4-1 (U)|| 7-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Valencia CF
|3-5||0-1 (T)|| 3-4 (U)
|-
|1980/81
|UEFA Cup
|1R
|
|Sliema Wanderers
|3-0||2-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|1. FC Köln
|1-4||1-0 (T)|| 0-4 (U)
|-
|1981/82
|Europacup II
|1R
|
|Trakia Plovdiv
|4-2||4-1 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="5"|14.0
|-
|
|
|1/8
|
|ASVS Dukla Praag
|4-1||0-1 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Lokomotive Leipzig
|4-2||3-0 (U)|| 1-2 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Tottenham Hotspur FC
|2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|F
|
|Standard Luik
|2-1||2-1|| < Barcelona
|-
|1982
|UEFA Super Cup
|F
|
|Aston Villa FC
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 nv (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1982/83
|Europacup II
|1R
|
|Apollon Limassol
|9-1||8-0 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="3"|10.0
|-
|
|
|1/8
|
|Rode Ster Belgrado
|6-3||4-2 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Austria Wien
|1-1 <small>u||0-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1983/84
|Europacup II
|1R
|
|1. FC Magdeburg
|7-1||5-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="3"|11.0
|-
|
|
|1/8
|
|N.E.C. Nijmegen
|5-2||3-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Manchester United FC
|2-3||2-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1984/85
|Europacup II
|1R
|
|FC Metz
|5-6||4-2 (U)|| 1-4 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1985/86
|Europacup I
|1R
|
|Sparta Praag
|2-2 <small>u||2-1 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="5"|13.0
|-
|
|
|1/8
|
|FC Porto
|3-3 <small>u||2-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Juventus FC
|2-1||1-0 (T)||1-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|IFK Göteborg
|3-3 <small>(5-4 ns)||0-3 (U)|| 3-0 nv (T)
|-
|
|
|F
|
|Steaua Boekarest
|0-0 <small>(0-2 ns)||0-0 nv|| < Sevilla
|-
|1986/87
|UEFA Cup
|1R
|
|KS Flamurtari
|1-1||1-1 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="4"|9.0
|-
|
|
|2R
|
|Sporting Lissabon
|2-2 <small>u ||1-0 (T)||1-2 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Bayer 05 Uerdingen
|4-0||2-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Dundee United FC
|1-3||0-1 (U)|| 1-2 (T)
|-
|1987/88
|UEFA Cup
|1R
|
|CF Os Belenenses
|2-1||2-0 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="4"|9.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Dinamo Moskou
|2-0||2-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|KS Flamurtari
|4-2||4-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Bayer 04 Leverkusen
|0-1||0-0 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1988/89
|Europacup II
|1R
|
|Fram Reykjavík
|7-0||2-0 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="5"|18.0
|-
|
|
|2R
|
|Lech Poznań
|2-2 <small>(5-4 ns)||1-1 (T)|| 1-1 nv (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Aarhus GF
|1-0||1-0 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|CSKA Sofia
|6-3||4-2 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|F
|
|UC Sampdoria
|2-0||2-0 || < Bern
|-
|1989
|UEFA Super Cup
|F
|
|AC Milan
|1-2||1-1 (T)||0-1 (U)
|-
|1989/90
|Europacup II
|1R
|
|Legia Warschau
|2-1||1-1 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|2R
|
|RSC Anderlecht
|2-3||0-2 (U)|| 2-1 (T)
|-
|1990/91
|Europacup II
|1R
|
|Trabzonspor
|7-3||0-1 (U)|| 7-2 (T)
| rowspan="5"|14.0
|-
|
|
|2R
|
|Fram Reykjavík
|5-1||2-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|FC Dynamo Kiev
|4-3||3-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Juventus FC
|3-2||3-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|F
|
|Manchester United FC
|1-2||1-2 || < Rotterdam
|-
|1991/92
|Europacup I
|1R
|
|Hansa Rostock
|3-1||3-0 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="6"|18.0
|-
|
|
|2R
|
|1. FC Kaiserslautern
|3-3 <small>u|| 2-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|Groep B
|
|Sparta Praag
|3-3 || 3-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|Groep B
|
|FC Dynamo Kiev
|5-0||2-0 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|Groep B (1e)
|
|SL Benfica
|2-1||0-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|UC Sampdoria
|1-0||1-0 nv|| < Londen
|-
|1992
| Super Cup
|F
|
|Werder Bremen
|3-2|| 1-1 (U)||2-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1992/93
|Champions League
|1R
|
|Viking FK
|1-0||1-0 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|FK CSKA Moskou
|3-4||1-1 (U)|| 2-3 (T)
|-
|1993/94
|Champions League
|1R
|
|FC Dynamo Kiev
|5-4||1-3 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="7"|22.0
|-
|
|
|2R
|
|Austria Wien
|5-1||3-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|Groep A
|
|AS Monaco
|3-0||2-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|Groep A
|
|Spartak Moskou
|7-3||2-2 (U)|| 5-1 (T)
|-
|
|
|Groep A (1e)
|
|Galatasaray SK
|3-0||0-0 (U)||3-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|FC Porto
|3-0||3-0 (T)||
|-
|
|
|F
|
|AC Milan
|0-4||0-4 ||< Athene
|-
|1994/95
|Champions League
|Groep A
|
|Manchester United FC
|6-2||2-2 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="4"|9.0
|-
|
|
|Groep A
|
|Galatasaray SK
|3-3||2-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|Groep A (2e)
|
|IFK Göteborg
|2-3||1-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Paris Saint-Germain
|2-3||1-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1995/96
|UEFA Cup
|1R
|
|Hapoel Beër Sjeva
|12-0||7-0 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="5"|17.0
|-
|
|
|2R
|
|Vitória SC
|7-0||3-0 (T)|| 4-0 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Sevilla FC
|4-2|| 1-1 (U)||3-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|PSV
|5-4||2-2 (T)|| 3-2 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|FC Bayern München
|3-4||2-2 (U)|| 1-2 (T)
|-
|1996/97
|Europacup II
|1R
|
|AEK Larnaca
|2-0||2-0 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="5"|17.0
|-
|
|
|2R
|
|Rode Ster Belgrado
|4-2||3-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|AIK Fotboll
|4-2||3-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|ACF Fiorentina
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|F
|
|Paris Saint-Germain
|1-0||1-0|| < Rotterdam
|-
|1997
|UEFA Super Cup
|F
|
|Borussia Dortmund
|3-1||2-0 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1997/98
|Champions League
|Q
|
|Skonto FC
|4-2||3-2 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="4"|9.0
|-
|
|
|Groep C
|
|Newcastle United FC
|3-3||2-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep C
|
|PSV
|4-4||2-2 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|Groep C (4e)
|
|FC Dynamo Kiev
|0-7||0-3 (U)|| 0-4 (T)
|-
|1998/99
|Champions League
|Groep D
|
|Manchester United FC
|6-6||3-3 (U)|| 3-3 (T)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|Groep D
|
|FC Bayern München
|1-3||0-1 (U)|| 1-2 (T)
|-
|
|
|Groep D (3e)
|
|Brøndby IF
|4-0||2-0 (T)|| 2-0 (U)
|-
|1999/00
|Champions League
|Groep 1B
|
|AIK Fotboll
|7-1|| 2-1 (U)||5-0 (T)
| rowspan="8"|28.0
|-
|
|
|Groep 1B
|
|Arsenal FC
|5-3||1-1 (T)||4-2 (U)
|-
|
|
|Groep 1B (1e)
|
|ACF Fiorentina
|7-5||4-2 (T)|| 3-3 (U)
|-
|
|
|Groep 2A
|
|Hertha BSC
|4-2|| 1-1 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|Groep 2A
|
|FC Porto
|6-2||4-2 (T)||2-0 (U)
|-
|
|
|Groep 2A (1e)
|
|Sparta Praag
|7-1||5-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Chelsea FC
|6-4||1-3 (U)|| 5-1 nv (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Valencia CF
|3-5||1-4 (U)|| 2-1 (T)
|-
|2000/01
|Champions League
|Groep 1H
|
|Leeds United FC
|5-1||4-0 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="7"|19.0
|-
|
|
|Groep 1H
|
|Beşiktaş JK
|5-3||0-3 (U)|| 5-0 (T)
|-
|
|
|Groep 1H (3e)
|
|AC Milan
|3-5||0-2 (T)||3-3 (U)
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|3R
|
|Club Brugge
|3-1||2-0 (U)||1-1 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|AEK Athene
|6-0||1-0 (U)|| 5-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Celta de Vigo
|4-4 <small>u||2-1 (T)|| 2-3 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Liverpool FC
|0-1||0-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2001/02
|Champions League
|Q
|
|Wisła Kraków
|5-3||4-3, (U)||1-0 (T)
| rowspan="9"|25.0
|-
|
|
|Groep 1F
|
|Olympique Lyonnais
|5-2||2-0 (T)|| 3-2 (U)
|-
|
|
|Groep 1F
|
|Bayer 04 Leverkusen
|3-3||1-2 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|Groep 1F (1e)
|
|Fenerbahçe SK
|4-0||3-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep 2B
|
|Liverpool FC
|3-1||3-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|Groep 2B
|
|AS Roma
|1-4||1-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|
|
|Groep 2B (1e)
|
|Galatasaray SK
|3-2||2-2 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Panathinaikos FC
|3-2||0-1 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Real Madrid CF
|1-3||0-2 (T)||1-1 (U)
|-
|2002/03
|Champions League
|Q
|
|Legia Warschau
|4-0||3-0 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="8"|28.0
|-
|
|
|Groep 1H
|
|Lokomotiv Moskou
|4-1||3-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep 1H
|
|Club Brugge
|4-2||3-2 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|Groep 1H (1e)
|
|Galatasaray SK
|5-1||2-0 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|Groep 2A
|
|Newcastle United FC
|5-1||3-1 (T)|| 2-0 (U)
|-
|
|
|Groep 2A
|
|Internazionale
|3-0||3-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|Groep 2A (1e)
|
|Bayer 04 Leverkusen
|4-1||2-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Juventus FC
|2-3||1-1 (U)||1-2 nv (T)
|-
|2003/04
|UEFA Cup
|1R
|
|Matador Púchov
|9-1||1-1 (U)|| 8-0 (T)
| rowspan="4"|12.0
|-
|
|
|2R
|
|Panionios GSS
|5-0||3-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|3R
|
|Brøndby IF
|3-1||1-0 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Celtic FC
|0-1||0-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2004/05
|Champions League
|Groep F
|
|AC Milan
|2-2||0-1 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="4"|13.0
|-
|
|
|Groep F
|
|Celtic FC
|4-2||3-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|Groep F (2e)
|
|Sjachtar Donetsk
|3-2||3-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Chelsea FC
|4-5||2-1 (T)|| 2-4 (U)
|-
|2005/06
|Champions League
|Groep C
|
|Werder Bremen
|5-1|| 2-0 (U)||3-1 (T)
| rowspan="7"|29.0
|-
|
|
|Groep C
|
|Panathinaikos FC
|5-0|| 0-0 (U)||5-0 (T)
|-
|
|
|Groep C (1e)
|
|Udinese Calcio
|6-1||4-1 (T)|| 2-0 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Chelsea FC
|3-2||2-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|SL Benfica
|2-0||0-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|AC Milan
| 1-0||1-0 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|F
|
|Arsenal FC
|2-1||2-1 ||< Parijs
|-
|2006
|Super Cup
|F
|
|Sevilla FC
|0-3||0-3 || < Monaco
| rowspan="1"|0.0
|-
|2006/07
|Champions League
|Groep A
|
|Levski Sofia
|7-0||5-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="4"|14.0
|-
|
|
|Groep A
|
|Werder Bremen
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|Groep A (2e)
|
|Chelsea FC
|2-3||0-1 (U)|| 2-2 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Liverpool FC
|2-2 <small>u||1-2 (T)|| 1-0 (U)
|-
|2007/08
|Champions League
|Groep E
|
|Olympique Lyonnais
|5-2||3-0 (T)|| 2-2 (U)
| rowspan="6"|25.0
|-
|
|
|Groep E
|
|VfB Stuttgart
|5-1||2-0 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|Groep E (1e)
|
|Rangers FC
|2-0||0-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Celtic FC
|4-2||3-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|FC Schalke 04
|2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Manchester United FC
|0-1||0-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2008/09
|Champions League
|3Q
|
|Wisła Kraków
|4-1||4-0 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="8"|27.0
|-
|
|
|Groep C
|
|Sporting Lissabon
|8-3||3-1 (T)|| 5-2 (U)
|-
|
|
|Groep C
|
|Sjachtar Donetsk
|4-4||2-1 (U)|| 2-3 (T)
|-
|
|
|Groep C (1e)
|
|FC Basel
|6-1||5-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Olympique Lyonnais
|6-3||1-1 (U)|| 5-2 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|FC Bayern München
|5-1||4-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Chelsea FC
|1-1||0-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|F
|
|Manchester United FC
|2-0||2-0|| < Rome
|-
|2009
|Super Cup
|F
|
|Sjachtar Donetsk
|1-0||1-0 nv|| < Monaco
| rowspan="1"|0.0
|-
|2009/10
|Champions League
|Groep F
|
|Internazionale
|2-0||0-0 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="6"|27.0
|-
|
|
|Groep F
|
|FC Dynamo Kiev
|4-1||2-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|Groep F (1e)
|
|Roebin Kazan
|1-2||1-2 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|VfB Stuttgart
|5-1||1-1 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Arsenal FC
|6-3||2-2 (U)|| 4-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Internazionale
|2-3||1-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|2010/11
|Champions League
|Groep D
|
|Roebin Kazan
|3-1||1-1 (U)||2-0 (T)
|rowspan="7"|31.0
|-
|
|
|Groep D
|
|Panathinaikos FC
|8-1||5-1 (T)|| 3-0 (U)
|-
|
|
|Groep D (1e)
|
|FC Kopenhagen
|3-1||2-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Arsenal FC
|4-3||1-2 (U)||3-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Sjachtar Donetsk
|6-1||5-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Real Madrid CF
|3-1||2-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|Manchester United FC
|3-1||3-1||< Londen
|-
|2011
|Super Cup
|F
|
|FC Porto
|2-0||2-0|| < Monaco
|rowspan="1"|0.0
|-
|2011/12
|Champions League
|Groep H
|
|AC Milan
|5-4||2-2 (T)|| 3-2 (U)
|rowspan="6"|30.0
|-
|
|
|Groep H
|
|FK BATE Borisov
|9-0||5-0 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|Groep H (1e)
|
|FC Viktoria Pilsen
|6-0||2-0 (T)|| 4-0 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Bayer 04 Leverkusen
|10-2||3-1 (U)|| 7-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|AC Milan
|3-1||0-0 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Chelsea FC
|2-3||0-1 (U)||2-2 (T)
|-
| 2012/13 || Champions League 
| Groep G||  || Celtic FC || 3-3||2-1 (T)|| 1-2 (U) ||rowspan="6"|24.0
|-
|  || || Groep G||  || SL Benfica || 2-0||2-0 (U)|| 0-0 (T)
|-
|  || || Groep G (1e)||  || Spartak Moskou || 6-2||3-2 (T)|| 3-0 (U)
|-
|  || || 1/8 ||  || AC Milan || 4-2||0-2 (U)|| 4-0 (T)
|-
|  || || 1/4 ||  || Paris Saint-Germain || 3-3<small>(u)||2-2 (U)||1-1 (T)
|-
|  || || 1/2 ||  || FC Bayern München || 0-7||0-4 (U)|| 0-3 (T)
|-
| 2013/14 || Champions League 
| Groep H ||  || AFC Ajax || 5-2||4-0 (T)|| 1-2 (U) ||rowspan="5"|24.0
|-
|  || || Groep H||  || AC Milan || 4-2||1-1, (U)||3-1 (T)
|-
|  || || Groep H (1e)||  || Celtic FC || 7-1||1-0 (U)|| 6-1 (T)
|-
|  || || 1/8 ||  || Manchester City FC || 4-1||2-0 (U)||2-1 (T)
|-
|  || || 1/4 ||  || Atlético Madrid || 1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
| 2014/15 || Champions League 
| Groep F ||  || AFC Ajax || 5-1||3-1 (T)|| 2-0 (U) ||rowspan="7"|34.0
|-
|  || || Groep F||  || Paris Saint-Germain || 5-4|| 2-3 (U)|| 3-1 (T)
|-
|  || || Groep F (1e)||  || APOEL Nicosia || 5-0||1-0 (T)|| 4-0 (U)
|-
|  || || 1/8 ||  || Manchester City FC || 3-1|| 2-1 (U)||1-0 (T)
|-
|  || || 1/4 ||  || Paris Saint-Germain || 5-1|| 3-1 (U)||2-0 (T)
|-
|  || || 1/2 ||  || FC Bayern München || 5-3||3-0 (T)|| 2-3 (U)
|-
|  || || F ||  || Juventus FC || 3-1||3-1|| < Berlijn
|-
|2015||UEFA Super Cup||F||||Sevilla FC||5-4||5-4 nv|| < Tbilisi ||rowspan="1"|0.0
|-
| 2015/16 || Champions League 
| Groep E ||  || AS Roma || 7-2||1-1 (U)|| 6-1 (T)||rowspan="5"|26.0
|-
|  || || Groep E ||  || Bayer 04 Leverkusen || 3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|  || || Groep E (1e) ||  || FK BATE Borisov || 5-0||2-0 (U)|| 3-0 (T)
|-
|  || || 1/8 ||  || Arsenal FC || 5-1||2-0 (U)|| 3-1 (T)
|-
|  || || 1/4 ||  || Atlético Madrid || 2-3||2-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
| 2016/17 || Champions League 
| Groep C||  || Celtic FC || 9-0||7-0 (T)|| 2-0 (U) ||rowspan="5"|23.0
|-
|  || || Groep C ||  || Borussia Mönchengladbach || 6-1||2-1 (U)|| 4-0 (T)
|-
|  || || Groep C (1e)||  || Manchester City FC || 5-3||4-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|  || || 1/8 ||  || Paris Saint-Germain || 6-5||0-4 (U)|| 6-1 (T)
|-
|  || || 1/4 ||  || Juventus FC || 0-3||0-3 (U)|| 0-0 (T)
|-
| 2017/18 || Champions League 
| Groep D ||  || Juventus FC || 3-0||3-0 (T)|| 0-0 (U) ||rowspan="5"|25.0
|-
|  || || Groep D ||  || Sporting Lissabon || 3-0||1-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|  || || Groep D (1e)||  || Olympiakos Piraeus || 3-1||3-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|  || || 1/8 ||  || Chelsea FC || 4-1||1-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
|  || || 1/4 ||  || AS Roma || 4-4 <small>u||4-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
| 2018/19 || Champions League 
| Groep B ||  || Internazionale || 3-1||2-0 (T)|| 1-1 (U) ||rowspan="6"|30.0
|-
|  || || Groep B||  || PSV || 6-1||4-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|  || || Groep B (1e) ||  || Tottenham Hotspur FC || 5-3||4-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|  || || 1/8 ||  || Olympique Lyonnais || 5-1||0-0 (U)||5-1 (T)
|-
|  || || 1/4 ||  || Manchester United FC || 4-0||1-0 (U)|| 3-0 (T)
|-
|  || || 1/2 ||  || Liverpool FC || 3-4||3-0 (T)|| 0-4 (U)
|-
| 2019/20 || Champions League 
| Groep F||  || Borussia Dortmund ||3-1||0-0 (U)|| 3-1 (T)  ||rowspan="5"|24.0 
|-
|  || || Groep F|| || Internazionale || 4-2||2-1 (T) ||2-1 (U)
|-
|  || || Groep F (1e)||  || Slavia Praag || 2-1||2-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|  || || 1/8 ||  || SSC Napoli || 4-2 ||1-1 (U) || 3-1 (T)
|-
|  || || 1/4 ||  || FC Bayern München || 2-8 || 2-8 |||<small> < Lissabon
|-
|2020/21 || Champions League || Groep G ||  || Juventus FC || 2-3 ||2-0 (U) || 0-3 (T) ||rowspan=4|20.0
|-
| || || Groep G || || FC Dynamo Kiev || 6-1 ||2-1 (T) || 4-0 (U)
|-
| || || Groep G (2e) || || Ferencvárosi TC || 8-1 || 5-1 (T) || 3-0 (U)
|-
| || || 1/8 ||  || Paris Saint-Germain || 2-5 || 1-4 (T) || 1-1 (U)
|-
| 2021/22 || Champions League || Groep E ||  || FC Bayern München || 0-6 || 0-3 (T) || 0-3 (U) ||rowspan="6"|18.0
|-
|  ||  || Groep E ||  || FC Dynamo Kiev || 2-0  || 1-0 (T) || 1-0 (U)
|-
|  ||  || Groep E (3e) ||  || SL Benfica || 0-3 || 0-3 (U)|| 0-0 (T)
|-
| 2021/22 || Europa League || 1/16 ||  || SSC Napoli || 5-3 || 1-1 (T)|| 4-2 (U)
|-
|  ||  || 1/8 ||  || Galatasaray SK || 2-1 || 0-0 (T) || 2-1 (U)
|-
|  ||  || 1/4 ||  || Eintracht Frankfurt || 3-4  || 1-1 (U) || 2-3 (T)
|-
| 2022/23 || Champions League || Groep C ||  || FC Bayern München || 0-5 || 0-2 (U) || 0-3 (T) ||rowspan="4"|10.0
|-
|  ||  || Groep C ||  || Internazionale || 3-4 || 0-1 (U) || 3-3 (T)
|-
|  ||  || Groep C (3e)||  || FC Viktoria Pilsen || 9-3 || 5-1 (T) || 4-2 (U)
|-
| 2022/23 || Europa League || 1/16 ||  || Manchester United FC || 3-4 || 2-2 (T) || 1-2 (U)
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 1003.0

Overzicht per tegenstander 
Onderstaande verdeling per associatie op alfabetische volgorde. Ploeg waar het meest recent nog tegen gespeeld is als eerste onder het land vermeld. Bijgewerkt t/m winterstop 21/22.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Spanje
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FC Barcelona
Barcelona FC